Mercedes-Benz OM601/OM602/OM603 — рядный четырёхцилиндровый дизельный двигатель внутреннего сгорания, выпускавшийся компанией Mercedes-Benz с 1983 по 2002 год.

Впервые был представлен на автомобилях Mercedes-Benz W201 и Mercedes-Benz W124. Позднее на двигателе использовался турбонаддув.

В 1989 году OM601 установили на автомобили Mercedes-Benz TN и Mercedes-Benz W126. В 1991 году объём двигателя был увеличен до 3,5 л для установки на автомобиль Mercedes-Benz W140.

На автомобили SsangYoung Musso, SsangYong Korando и SsangYong Rexton устанавливался двигатель OM662.

Технические характеристики

OM601

OM602

OM603

Примечания 

Двигатели Mercedes-Benz
Двигатель внутреннего сгорания